Tina: recipient o dipòsit per a contenir líquids
 Tina Turner: cantant estatsunidenca
 Tina: abreviació de Cristina (nom)
 Tina o Thyna: ciutat de Tunísia